

Patronymes 
Jorio est un patronyme notamment porté par :
 Alberto di Jorio, (1884-1979), cardinal italien
 Andrea De Jorio, (1769-1851) linguiste et archéologue italien
 Domenico Jorio, (1867-1954) cardinal italien 
 Francesco Di Jorio (1973-), joueur de football suisse
 Laurent Jorio, (1973-), designer français
 Michele de Jorio, (1738-1806) juriste italien
 Othman Jorio (1916-2009), écrivain et homme politique marocain